Новая Роща — название населённых пунктов в России:

 Новая Роща — деревня в Мосальском районе Калужской области.
 Новая Роща — посёлок в Макушинском районе Курганской области.